Nativa FM Norte Gaúcho é uma emissora de rádio brasileira, e opera na frequência de 94.3 MHz, sendo controlada pelo Grupo Relíder.

No dia 2 de junho de 2018 até então Mix FM Carazinho passa a identificar como Mix FM Norte Gaúcho, devido os investimentos em  seu parque técnico e assim tendo uma cobertura regional.

Ligações externas

Estações de rádio de Carazinho
Norte Gaúcho